Список риб Монголії неповний і складається з 80 видів риб, що мешкають у територіальних водах Монголії.

A 
 Acheilognathus asmussii
 Acipenser baerii baerii 
 Acipenser baerii baicalensis 
 Acipenser schrenckii

B 
 Barbatula compressirostris 
 Barbatula dgebuadzei 
 Barbatula toni 
 Brachymystax lenok

C 
 Carassius carassius 
 Carassius gibelio 
 Chanodichthys erythropterus 
 Chanodichthys mongolicus 
 Cobitis lebedevi 
 Cobitis melanoleuca melanoleuca 
 Coregonus chadary 
 Coregonus migratorius 
 Coregonus peled 
 Coregonus pidschian 
 Cottus szanaga 
 Ctenopharyngodon idella 
 Culter alburnus 
 Cyprinus carpio carpio 
 Cyprinus carpio haematopterus 
 Cyprinus rubrofuscus

E 
 Esox lucius 
 Esox reichertii

G 
 Gnathopogon strigatus 
 Gobio acutipinnatus 
 Gobio cynocephalus 
 Gobio sibiricus 
 Gobio soldatovi

H 
 Hemibarbus labeo 
 Hemibarbus maculatus 
 Hemiculter leucisculus 
 Hemiculter varpachovskii 
 Hucho taimen 
 Hypophthalmichthys molitrix

L 
 Ladislavia taczanowskii 
 Lefua costata 
 Leocottus kesslerii 
 Lethenteron camtschaticum 
 Lethenteron reissneri 
 Leuciscus baicalensis 
 Leuciscus dzungaricus 
 Leuciscus idus 
 Leuciscus waleckii 
 Lota lota

M 
 Mesocottus haitej 
 Microphysogobio anudarini 
 Misgurnus mohoity

O 
 Oreoleuciscus angusticephalus 
 Oreoleuciscus dsapchynensis 
 Oreoleuciscus humilis 
 Oreoleuciscus potanini

P 
 Perca fluviatilis 
 Perccottus glenii 
 Phoxinus ujmonensis 
 Pseudaspius leptocephalus 
 Pseudorasbora parva

R 
 Rhodeus sericeus 
 Rhynchocypris czekanowskii 
 Rhynchocypris lagowskii 
 Rhynchocypris percnurus 
 Romanogobio tenuicorpus 
 Rutilus rutilus

S 
 Sarcocheilichthys soldatovi 
 Saurogobio dabryi 
 Silurus asotus 
 Squalidus chankaensis chankaensis

T 
 Thymallus arcticus arcticus 
 Thymallus arcticus baicalensis 
 Thymallus brevirostris 
 Thymallus grubii grubii 
 Thymallus nigrescens 
 Thymallus svetovidovi 
 Tinca tinca 
 Tribolodon brandtii 
 Triplophysa arnoldii 
 Triplophysa gundriseri 
 Triplophysa hutjertjuensis

Примітки

Джерела 

 Bogutskaya, N. G., 2001: A revision of Altai Osmans of the genus Oreoleuciscus (Cyprinidae: Leuciscinae) with a description of a new species, Oreoleuciscus angusticephalus, from River Kobdo (Hovd) system, West Mongolia. A: New Contributions to Freshwater Fish Research. Proceedings of the Zoological Institute Academy of Sciences USSR v. 287: 5-43.
 Holcík, J. i K. Pivnicka, 1969: Notes on a collection of fishes from Mongolia with description of Microphysogobio tungtingensis anudarini ssp. n. and discovery of some new or little known fishes. Annotationes Zoologicae et Botanicae Núm. 56: 1-25.
 Kessler, K. T., 1876: Description of fishes collected by Col. Prejevalsky in Mongolia. A: N. Prejevalsky. Mongolia i Strana Tangutov. Description of fishes collected by Col. Prejevalsky in Mongolia. v. 2 (pt 4): 1-36, Pls. 1-3.
 Kimura, S., 1934: Preliminary notes on the fresh water fishes of Jehol, Eastern Mongolia. — Contributions to the biological studies of fishes in China, Núm. 2. Journal of the Shanghai Scientific Institute v. 3: 11-16, Pl. 3.
 Kottelat, M., 2006: Fishes of Mongolia. A check-list of the fishes known to occur in Mongolia with comments on systematics and nomenclature. El Banc Mundial. Washington DC. Fishes of Mongolia.: i-xi + 1-103.
 Nalbant, T. T., J. Holcík i K. Pivnicka, 1970: A new loach, Cobitis granoei olivai, ssp. n., from Mongolia, with some remarks on the Cobitis elongata-belseli-macrostigma group (Pisces, Ostariophysi, Cobitidae). Vestnik Ceskoslovenské Spolecnosti Zoologické v. 34 (núm. 2): 121—128.
 Oshima, M., 1926: Notes on a small collection of fresh water fishes from east Mongolia. Dobutsugaku Zasshi = Zoological Magazine Tokyo v. 38: 99-104.
 Oshima, M., 1929: Notes on a small collection of fresh water fishes from east Mongolia. Japanese Journal of Zoology v. 2: 83.
 Prokofiev, A. M., 2002: Stone loaches (Balitoridae: Nemacheilinae) from the Uvs-Nuur Lake basin at the boundry of Tuva and Mongolia. Journal of Ichthyology v. 42 (suppl. 1): S45-S59.
 Prokofiev, A. M., 2003: Materials on the revision of balitorid loaches (Balitoridae: Nemacheilinae: Orthrias Jordan and Fowler, 1903) of Mongolia and adjacent areas. I. Two new species from Tuva and Mongolia. Voprosy Ikhtiologii v. 43 (núm. 6): 725—738.
 Prokofiev, A. M., 2006: Two new species of the loach genus Triplophysa Rendahl, 1933 from western Mongolia and northwestern China, with a key of the species from the interior drainages of Tien-Shan, Karakurum and Altai Mountains (Osteichthyes, Balitoridae, Nemacheilinae). Senckenbergiana Biologica v. 86 (núm. 2): 235—259.
 Prokofiev, A. M., 2007: Cobitis olivai Nalbant, Holcik & Pivnicka 1970, a valid species of spined loaches from Mongolia: redescription and comparison with Cobitis melanoleuca Nichols 1925 (Osteichthyes, Cypriniformes, Cobitidae). Senckenbergiana Biologica v. 87: 111—124.

Посилання 

 Fishery and Aquaculture Country Profiles (Mongolia) - FAO  

Монголія
риби